Patrick « Pat » Ryan (1881-1964), athlète américain, premier détenteur du record du monde du lancer du marteau ;
 Pat Nixon née Ryan (1912-1993), épouse du président des États-Unis Richard Nixon ;
  dit « Pat Ryan » (1955-), curleur canadien ;
 Pat Ryan, homme politique américain.